Die Saison 1954/55 war die zehnte Spielzeit der drittklassigen Fußball-Landesliga Westfalen. Meister wurde Eintracht Gelsenkirchen. Die Eintracht stieg zusammen mit Vizemeister VfB 03 Bielefeld auch in die II. Division West auf. Aus der II. Division West stieg keine Mannschaft ab.

Tabellen

Gruppe 1 

Aus den Bezirksklassen stiegen der SV Paderborn, der SV Löhne-Obernbeck und Westfalia Wiedenbrück auf.

Gruppe 2 

Aus den Bezirksklassen stiegen die SpVg Olpe, der SV Arnsberg 09 und der VfB 07 Weidenau auf.

Entscheidungsspiele um Platz eins 

Die punktgleichen Mannschaften der Sportfreunde Siegen und SuS Menden 09 mussten in einem Entscheidungsspiel den Gruppensieger ermitteln. Das Spiel fand am 13. April 1955 in Werdohl statt. Siegen setzte sich mit 4:3 nach Verlängerung durch und qualifizierte sich für die Westfalenmeisterschaft.

|}

Gruppe 3 

Aus den Bezirksklassen stiegen der SC Dahlhausen, der VfL Witten und die SpVgg Erle 19 auf.

Entscheidungsspiele um Platz zwölf 

Die punktgleichen Mannschaften des BV Langendreer 07 und des TuS Ennepetal mussten in einem Entscheidungsspiel den dritten Absteiger ermitteln. Das Spiel fand am 12. Juni 1955 in Mengede (Dortmund) statt. Langendreer gewann mit 4:1.

|}

Gruppe 4 

Aus den Bezirksklassen stiegen die SG Gronau und Preußen Lengerich auf.

Gruppe 5 

Aus den Bezirksklassen stiegen die Hammer SpVg, der SV Brackel 06 und Schwarz-Gelb Unna auf.

Westfalenmeisterschaft 

Die fünf Gruppensieger spielten im Ligasystem den Westfalenmeister aus.

|}

Literatur 

Fußballsaison 1954/55
1955